Aderpasini é uma tribo de coleópteros da subfamília Lamiinae; compreende dez espécies, distribuídas em um único gênero.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Lamiinae
 Tribo Aderpasini (Breuning & Téocchi, 1977)
 Gênero Aderpas (Thomson, 1864)

Lamiinae
Aderpasini